Prinzhorn steht für:

Personen:
 Adolf Prinzhorn (1847–1913), Chemiker und Mitgründer von Continental AG
 Clara Prinzhorn (1861–nach 1918), deutsche Lehrerin und Schriftstellerin
 Fritz Prinzhorn (1893–1967), deutscher Bibliothekar
 Hans Prinzhorn (1886–1933), deutscher Psychiater und Kunsthistoriker
 Heinrich Prinzhorn (1862–1940), deutscher Pädagoge, Besitzer und Direktor einer privaten Mädchenschule, Mitglied des Hannoverschen Provinziallandtages
 Martin Prinzhorn (* 1957), Linguist und Kunstkritiker
 Thomas Prinzhorn (* 1943), österreichischer Industrieller und Politiker

sowie:
 Prinzhorn Group, österreichischer Verpackungskonzern
 Sammlung Prinzhorn, Museum für Kunst von Menschen mit psychischen Ausnahme-Erfahrungen